Enka, style de chant populaire au Japon.
 Enka (Caroline du Nord), une ville de Caroline du Nord.
 Enka, conglomérat de construction turc.

Homonymie de toponyme